Gereuthgraben ist ein Gewässername:

 Gereuthgraben (Geistermühlebächle), linker Zufluss des Geistermühlebächles (zum Krebsbach, zur Stockacher Aach) nahe dem Gereuthof von Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Gereuthgraben (Steinsfelder Mühlbach), linker Zufluss des Steinsfelder Mühlbachs bei Steinsfeld, Gemeinde Wonfurt, Landkreis Haßberg, Bayern

Siehe auch:
 Gereutgraben